Il monastero di San Giovanni Evangelista, con la chiesa annessa, è un edificio sacro che si trova in piazza Landino 20, a Pratovecchio.

Storia e descrizione
Fu istituito nel 1134 dai conti Guidi. La chiesa, rinnovata nel XVII secolo, è introdotta da un portale barocco ad arco ribassato con lo stemma camaldolese.

La facciata intonacata presenta motivi ornamentali rimaneggiati ai primi del Novecento. L'interno, a navata unica con soffitto a cassettoni policromi, presenta due altari laterali in stucco. Sopra la porta d'ingresso è il coro, sorretto da tre archi e due colonne di pietra.

Dietro l'altare maggiore è collocata la grande pala con lIncoronazione della Vergine da parte della Trinità e i santi Giovanni Battista, Giovanni Evangelista, Romualdo e Benedetto, di Giovanni Bizzelli (1600). Altra opera interessante è la Madonna Assunta, opera del Maestro di Pratovecchio (metà del XV secolo).

Voci correlate
Benedettine camaldolesi

Altri progetti

Collegamenti esterni

Giovanni Evangelista (Pratovecchio)
Pratovecchio